Фельберт:
 Фельберт () — город в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия.
 Фельберт, Фёдор Васильевич (1901—1969) — советский деятель сельского хозяйства.